Carver puede referirse a:

George Washington Carver (1864-1943), inventor y botanista estadounidense.
John Carver (c. 1576-1621), primer gobernador de la Colonia de Plymouth (Massachusetts).
Jonathan Carver (1710-1780), explorador estadounidense.
Raymond Carver (1938-1988), escritor de cuentos y poeta estadounidense.
Carver Mead (b. 1934), informático teórico estadounidense.